Fjällgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjällgöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Fjällgöl (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (2,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn